Lubières ist der Familienname folgender Personen:

 Charles-Benjamin de Lubières (Charles-Benjamin de Langes de Montmirail, Baron de Lubières; 1714–1790), Genfer Mathematiker und Enzyklopädist
 François de Langes, Baron de Lubières (1664–1720), Gouverneur von Orange, preußischer Oberst und Gouverneur von Neuenburg